

Населені пункти та їхні частини
 Радунь — село в гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Радунь — село в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Радунь — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Радунь — осада в гміні Хойна Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Радунь — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки